Christian Friis eller Frijs er navnet på flere danskere:

 Christian Friis til Krastrup (død 1561) – godsejer, lensmand og slotsfoged
 Christian Friis til Borreby (1556–1616) – godsejer og kongens kansler
 Christian Friis til Kragerup (1581–1639) – godsejer og kongens kansler
 Christian Friis til Lyngbygård (1617–1659) – godsejer, søn af Christian Friis til Kragerup
 Christian Friis til Frijsenborg (1691–1763) – godsejer, officer, lensgreve og gehejmekonferensråd
 Christian Lodberg Friis (1699-1773) – læge
 Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs (1779-1860) – godsejer, lensgreve og gehejmekonferensråd
 Christian Begtrup Friis (1808-1898) – sognepræst og forfatter
 Christian Laurits Friis (1825-1903) – veterinær
 Christian Friis (atlet) (1973-) - sportschef i Københavns Idræts Forening